77. breddegrad kan henvise til:

 77. nordlige breddekreds
 77. sydlige breddekreds